Kanako Momota – idol giapponese
 Mitsuhiro Momota – wrestler giapponese
 Momota – fiume russo nella repubblica della Jacuzia
 Momotus momota – uccello coraciforme della famiglia Momotidae